

Persone
Alessandro Vincenzo Siciliano – imprenditore italiano
Antonio Siciliano – montatore italiano
Bruno Siciliano – ex calciatore brasiliano
Bruno Siciliano – ingegnere italiano
Camillo Siciliano di Rende – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Ciro Siciliano – carabiniere italiano
Enzo Siciliano – scrittore e critico letterario italiano
Frank Siciliano – rapper, beatmaker, regista e animatore italiano
Italo Siciliano –  critico letterario e accademico italiano
Louis Siciliano – compositore e direttore d'orchestra italiano
Mario Siciliano – regista e sceneggiatore italiano
Piermaria Siciliano – nuotatore siciliano

Altro 
 Siciliano – singolo di Lucio Dalla del 2001
 Siciliano – lingua romanza
 Siciliano – razza equina